HMS Blixt kan syfta på:

 – en minbåt i svenska flottan sjösatt år 1892
 – en 1:a klass torpedbåt i svenska flottan sjösatt år 1898, tagen ur bruk 1947